Aiga est un prénom féminin letton.

 Aiga Grabuste (née en 1988), athlète lettone en épreuves combinées
  (1941-2009), illustratrice et peintre allemande
 Aiga Zagorska (née en 1970), coureuse cycliste soviétique

Voir aussi 
 Aiga-i-le-Tai, district des Samoa
 

Homonymie de prénom
Prénom letton